Pham je osebno ime:
 Pham Van Dong (1906-), vietnamski politik in komunist
 Pham Van Ki (1914-), vietnamski književnik